Варшалович — фамилия. Известные носители:

 Варшалович, Александр Александрович (1904—1975) — энтомолог.
 Варшалович, Дмитрий Александрович (1934—2020) — физик, академик РАН.